Кучерла́  — река в Республике Алтай, правый приток Катуни. Длина — 50 км, площадь бассейна — 635 км².

Образуется слиянием двух истоков — реки Мюшту-Айры (вытекает из моренного вала ледника братьев Троновых (он же ледник Мушту-Айры), мощного западного ледника главной вершины Горного Алтая Белухи), и ручья Кони-Айры (стекает с ледников северного склона Катунского хребта, между ледниками Кони-Айры и Ледник Капчальский). Впадает в Катунь справа в 260 км от истока. Высота устья — 843,7 м над уровнем моря.

На коротком участке до озера Кучерлинского успевает размыть мягкие известняковые породы, которые сообщают ей характерный молочный цвет с бирюзовым отливом. Приняв слева приток Иолдо-Айры, впадает в озеро Кучерлинское — одно из красивейших мест Горного Алтая. Покинув озеро, стремительно двигается к Катуни, прорезая цепи хребтов и морен.

Практически на всём протяжении Кучерла скована в теснинах, образуя цепь сложных порогов. На коротком отрезке (около 40 км) падает с отметки 1748 м (урез Кучерлинского озера) до 832 м (урез Катуни в районе Тюнгура), создавая средний уклон примерно 22,9 м/км. В районах основных препятствий уклон достигает величины примерно 100 м/км и выше.

На всём протяжении река протекает по живописной местности, в хвойных и смешанных лесах. На всём протяжении реку сопровождают туристские тропы.

Притоки 

 Дьян-Дьойконок
 Берткем
 Кахпалу
 Чёрная Речка
 16 км: Большой Колагаш
 Куйлю
 Тикоюк
 Чок-Чок
 32 км: Тегеек

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Катуни
Реки Усть-Коксинского района
Кучерла